Usulután (departement), een departement van El Salvador;
Usulután (stad), de hoofdstad van het departement;
Usulután (vulkaan), een vulkaan in het departement.